Midnight Sun steht für:
 Remaketitel von Bis(s) zum Morgengrauen
 Midnight Sun (2006), internationaler Titel des japanischen Films Taiyō no Uta
 Midnight Sun (2012), US-amerikanischer TV-Film von 2012 mit Julia Stiles
 Midnight Sun (2014), italienischer Film von 2014 mit Goran Visnjic und Bridget Moynahan
 Midnight Sun (2016), schwedische TV-Serie von 2016
 Midnight Sun – Alles für Dich, US-amerikanischer Film von 2018 mit Bella Thorne und Patrick Schwarzenegger
 Midnight Sun (Band), eine schwedische Heavy-Metal-Band